Live at the Whisky o Live at the Whiskey è il nome di diverse registrazioni dal vivo effettuate al Whisky a Go Go di Los Angeles:

Live at the Whiskey a-Go-Go 1969 – album di Alice Cooper del 1969
Live at the Whisky, First Show Ever – album dei The Germs del 1981
Live at the Whisky a Go-Go on the Fabulous Sunset Strip – album degli X del 1988
Live at the Whisky – album dei Kansas del 1992
Live at the Whisky – video degli Spock's Beard del 1999
Live at the Whiskey – album dei Killers del 2001
Live at the Whiskey A-Go-Go '69 – album degli Humble Pie del 2002
Live at the Whisky - One Night Only – album di Vince Neil del 2003
Live at the Whiskey a Go Go – album dei Malevolent Creation del 2008
 Live at The Whisky a Go Go – album di Roberto Diana del 2015

Note